{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = Häppölä Toni KalPa 2008.jpg
| upright = 1
| position = centre
| tire = gauche
| surnom = 
| équipe = 
| ligue = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = LNAHC LuganoSM-liigaÄssät PoriJokerit HelsinkiKalPa KuopioEspoo BluesHPK Hämeenlinna2.DivisioonaBeweViikingit
| nationalité = Finlande
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Helsinki (Finlande)
| choix draft LNH = 
| année draft LNH = 
| équipe draft LNH = 
| début carrière = 2000
| fin carrière = 2013
}}Toni Häppölä''' (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||54 ||12 ||9 ||21 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||54 ||6 ||9 ||15 ||20 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|- 
| 2003-2004|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||51 ||13 ||12 ||25 ||28 ||13 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
| 2004-2005|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||23 ||1 ||1 ||2 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||25
|- 
| 2005-2006|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||56 ||15 ||10 ||25 ||40 ||7 ||4 ||1 ||5 ||2
|-  
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||50 ||10 ||27 ||37 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||40 ||14 ||14 ||28 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2007-2008|| HC Lugano || LNA ||7 ||4 ||5 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| rowspan="2"|2008-2009|| KalPa Kuopio || SM-liiga ||35 ||5 ||5 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|| Espoo Blues || SM-liiga ||23 ||5 ||5 ||10 ||34 ||14 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| Espoo Blues || SM-liiga ||17 ||3 ||1 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||16 ||1 ||5 ||6 ||10 ||17 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 2010-2011|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||1||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Bewe || 2.Divisioona ||8||7 ||5 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Viikingit || 2.Divisioona || 6 || 3 || 5 || 8 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en avril 1981
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Lugano
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HPK Hämeenlinna
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Helsinki